Harold Clayton Urey (1893 - 1981) est un chimiste américain lauréat du Prix Nobel de chimie en 1934.
 Le prix Harold Clayton Urey est un prix décerné par l'Union américaine d'astronomie pour récompenser des avancées majeures en planétologie. Le prix est nommé d'après Harold Clayton Urey.